Wenceslaus I de Heilige (903/908/910-929/935), hertog van Bohemen (921-929/935) en Heilige.
 Wenceslaus II van Bohemen (1137-1192), hertog van Bohemen (1191-1192)
 Wenceslaus I van Bohemen (1205-1253), koning van Bohemen (1230-1253)
 Wenceslaus II van Bohemen, koning van Bohemen (1278-1305) en Polen (1300-1305)
 Wenceslaus III van Bohemen (1289-1306), koning van Hongarije (1301-1305) Bohemen en Polen (1305-1306)
 Wenceslaus IV van Bohemen (1361-1419), Rooms-koning (1378-1400) en koning van Bohemen (1378-1419)